Victory — одиннадцатый альбом немецкой группы Running Wild.

Это третий альбом в трилогии на тему добра и зла, которая начинается с первого альбома  и продолжается .

Этот альбом является единственным в дискографии, который не включает в себя пиратские тематические песни и темы. Альбом был продан тиражом более 250 000 копий по всему миру.

Список композиций 
 «Fall of Dorkas» (Rolf Kasparek) — 5:15
 «When Time Runs Out» (Rolf Kasparek) — 5:16
 «Timeriders» (Rolf Kasparek) — 4:23
 «Into the Fire» (Rolf Kasparek) — 4:56
 «Revolution» (John Lennon, Paul McCartney) — 2:57
 «The Final Waltz» (Thilo Hermann) — 1:19
 «Tsar» (Rolf Kasparek) — 7:07
 «The Hussar» (Rolf Kasparek) — 4:04
 «The Guardian» (Rolf Kasparek) — 5:08
 «Return of the Gods» (Rolf Kasparek, Thilo Hermann) — 5:29
 «Silent Killer» (Rolf Kasparek) — 4:44
 «Victory» (Rolf Kasparek) — 4:47

Участники записи 
 Rolf Kasparek — вокал, гитира
 Thilo Hermann — гитира
 Thomas Smuszynski — бас-гитара
 Angelo Sasso — ударные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 Running Wild на Encyclopaedia Metallum

Альбомы Running Wild
Альбомы GUN Records